Giovanni Bortot – partigiano e politico italiano
 Lodovica Bortot – ex calciatrice italiana
 Pierantonio Bortot – calciatore italiano